«Вито́рия» (), более известный как «Витория Гимарайнш» () — португальский футбольный клуб из города Гимарайнш в округе Брага на севере Португалии. Клуб был основан в 1922 году, гостей принимает на арене «Афонсу Энрикиш», вмещающей около 30 тысяч зрителей. В Португалии команду обычно называют «Витория Гимарайнш», чтобы не путать с другой «Виторией» из Сетубала.

История 

Хотя «Витория» ни разу не становилась чемпионом Португалии, это один из самых уважаемых клубов в стране. Начиная с 1941 года, команда играла в высшей лиге чемпионата Португалии, вылетев лишь один раз, в сезоне 2005/06. Команда часто принимала участие в Кубке УЕФА.

В 2000-х годах «Витория» играла нестабильно, занимая места от 5-го до 15-го. В сезоне 2004/05 Витория, заняв 5-е место, получила право играть в Кубке УЕФА. Но в 2006 году команда заняла 17-е место и вылетела из высшей лиги.

24 января 2004 года в матче между «Бенфикой» и «Виторией» в добавленное время скончался известный венгерский футболист «Бенфики» Миклош Фехер. Судья встречи показал Фехеру жёлтую карточку за срыв атаки, после чего венгр улыбнулся, а через секунду у него остановилось сердце и он упал на поле замертво.

После вылета «Витория» могла надеяться на возвращение на высший уровень, но произошло то, что стало кошмаром для болельщиков. «Витория» в середине сезона не поднималась выше 10-го места, и повышение в классе рассматривалось уже как маловероятное. Во время зимнего перерыва произошло изменение в составе руководства клуба и смена тренера (пришёл Мануэль Каюда). Дальше началось преображение: Витория стала побеждать и, заняв в итоге второе место, вернулась в высший дивизион.

В первом же сезоне после возвращения, «Витория» заняла 3-е место, позволившее клубу заявиться в Лигу Чемпионов, где Витория до этого не играла. В сезоне 2010/11 «Витория» вышла в финал Кубка Португалии. Последний раз клуб доходил до финала в сезоне 1987/88.

26 мая 2013 года «Витория» впервые в своей истории выиграла кубок Португалии. В финале на Национальном стадионе в Лиссабоне со счётом 2:1 была обыграна «Бенфика». Причём по ходу матча «конкистадоры» проигрывали, но сумели забить два гола на 79-й и 81-й минутах встречи, и завоевали кубок.

Достижения 
 Чемпионат Португалии
 Бронзовый призёр (4): 1968/69, 1986/87, 1997/98, 2007/08
 Кубок Португалии
 Победитель: 2012/13
 Финалист (6): 1941/42, 1962/63, 1975/76, 1987/88, 2010/11, 2016/17
 Суперкубок Португалии
 Победитель: 1988
 Финалист (3): 2011, 2013, 2017
 Малый Кубок мира
 Финалист: 1966

Выступления в еврокубках

Статистика сезонов

Состав

Игроки в аренде

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Португалии
ФК «Витория» Гимарайнш